Por Claudio Sánchez puede referirse a las siguientes personas:

 Claudio Sanchez, músico estadounidense.
 Claudio Sánchez-Albornoz, historiador español.
 Claudio Sánchez Venegas, periodista chileno.